Worton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1914-2000), joueur anglais de football
Dan Worton (né en 1972), musicien anglais
Harry Worton (1921-2002), homme politique canadien en Ontario
 (né en 1951), administrateur et professeur britannique
 (né en 1942), médecin et professeur canadien
 (1897-1973), major général américain

Toponyme

, communauté du Maryland

, hameau du Yorkshire du Nord
, paroisse civile de l'Oxfordshire
, hameau de l'Oxfordshire
, paroisse civile du Wiltshire

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme